М:тел Премијер лига Босне и Херцеговине први је степен такмичења и најјача фудбалска лига у Босни и Херцеговини. Организује је Фудбалски савез Босне и Херцеговине и састоји се од 12 клубова.

У овом облику настала је 2002. године уједињењем Премијер лиге НСБиХ и Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Премијер лига НСБиХ настала је уједињењем фудбалске лиге бошњачког НСБиХ и фудбалске лиге хрватског ногометног савеза Херцег-Босне. Прве утакмице одигране су 4. августа 2002. године.

Побједник Премијер лиге БиХ учествује у квалификацијама за УЕФА Лигу шампиона. Другопласирана и трећепласирана екипа уз победника Купа БиХ учествују у квалификацијама за УЕФА Лигу Европе. Из лиге испадају два последњепласирана клуба. Нижи степен такмичења су Прва лига Републике Српске и Прва лига Федерације БиХ, чији прваци улазе у Премијер лигу.

Клубови Премијер лиге БиХ у сезони 2022/23.

Прваци Премијер лиге Босне и Херцеговине

Биланс клубова БиХ на вечној табели клубова Премијер лиге БиХ
Од укључења клубова из Републике Српске 2002/03.
Стање након сезоне 2020/21. Тимови означени подебљаним словима су део сезоне 2021–22.

 
1 У сезони 2004/05. Борцу Бања Лука је одузет 1 бод (Славији Сарајево је додељена победа од 3:0 против Борца у 11. колу).
2 У сезони 2006/07. Зрињски је одузет 1 бод (Орашју је додељена победа од 3:0 против Зрињског у 11. колу).
ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГЛ = Гол-разлика; Бод = Бодови ; НП = Најбољи пласман

УЕФА ранг листа

Националне лиге 
Стање на дан 12. март 2020. (стање након сезоне 2019/20)

Види још 
 Првенство Југославије
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 Систем фудбалских лига у Босни и Херцеговини

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине - званичан сајт
 BiH soccer 

Фудбал у Босни и Херцеговини
Б